Antonio Ulrico de Sajonia-Meiningen (en alemán, Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen; Meiningen, 22 de octubre de 1687-Fráncfort, 27 de enero de 1763) fue duque de Sajonia-Meiningen desde 1746 hasta 1763.

Biografía 
Antonio Ulrico nació el 22 de octubre de 1687 en Meiningen. Era el segundo hijo, aunque el primer hijo varón superviviente (en orden de nacimiento era el octavo varón), del duque Bernardo I de Sajonia-Meiningen y de su segunda esposa, Isabel Leonor de Brunswick-Wolfenbüttel.

Cuando su padre murió en 1706, de acuerdo con su deseo, el ducado no debía dividirse entre su herederos. No obstante, debido a la falta de una norma de primogenitura, sus tres hijos debían gobernar conjuntamente: Antonio Ulrico y sus dos hermanastros, Ernesto Luis y Federico Guillermo. Esto resultó en un conflicto entre Ernesto Luis I y Antonio Ulrico hasta que el primero murió en 1724. De todos modos, el caos continuó, en tanto que Federico Guillermo y Antonio Ulrico emitieron entonces decretos conflictivos.

Antonio Ulrico, secretamente, había contraído matrimonio morganático en los Países Bajos en 1711 y vivía en Ámsterdam gran parte de su tiempo. De todos modos, siendo la tía materna de Antonio Ulrico la esposa del emperador Carlos VI, hizo algunos progresos en sus intentos de que sus descendientes pudieran heredar el título. Tras la muerte de Carlos VI, bajo el mandato de Carlos VII, los diez hijos de Antonio Ulrico fueron descalificados para suceder el ducado en 1744. Años antes, Filipina Isabel César, la esposa de Antonia Ulrico, había fallecido. En 1746, Federico Guillermo murió, y Antonio Ulrico era ahora el único duque de Sajonia-Meiningen. Aunque sus parientes en Weimar y Gotha ya estaban discutiendo la división de Sajonia-Meiningen a su muerte, Antonio Ulrico volvió a contraer matrimonio y tuvo éxito en engendrar otros ocho hijos —todos ellos ahora elegibles para la herencia—.

Inmediatamente después de heredar el ducado, Antonio Ulrico abandonó Meiningen y estableció su residencia oficial en Fráncfort, donde vivió hasta su muerte el 27 de enero de 1763.

Matrimonios y descendencia 
En enero de 1711, Antonio Ulrico secretamente contrajo matrimonio con Filipina Isabel César, la dama de honor de su hermana favorita, Isabel Ernestina. Este matrimonio era desigual, aunque la esposa fue creada princesa () en 1727. Tuvieron diez hijos; todos ellos fueron creados príncipes/princesas de Sajonia-Meiningen (Fürst/Fürstin):
 Filipina Antonieta (1 de agosto de 1712-Meiningen, 21 de enero de 1785).
 Filipina Isabel (10 de septiembre de 1713-Meiningen, 18 de marzo de 1781).
 Filipina Luisa (10 de octubre de 1714-Meiningen, 25 de octubre de 1771).
 Filipina Guillermina (11 de octubre de 1715-1718).
 Bernardo Ernesto (14 de diciembre de 1716-Meiningen, 14 de junio de 1778).
 Antonia Augusta (29 de diciembre de 1717-Meiningen, 19 de septiembre de 1768).
 Sofía Guillermina (23 de febrero de 1719-24 de noviembre de 1723).
 Carlos Luis (30 de octubre de 1721-mayo de 1727).
 Cristina Federica (13 de diciembre de 1723-fallecida a los pocos días).
 Federico Fernando (12 de marzo de 1725-17 de junio de 1725).

En Homburg el 26 de septiembre de 1750, Antonio Ulrico contrajo matrimonio con Carlota Amalia de Hesse-Philippsthal, quien era cuarenta y tres años más joven que él. Tuvieron ocho hijos:
 Carlota (Fráncfort, 11 de septiembre de 1751-Génova, 25 de abril de 1827), desposó el 21 de marzo de 1769 al duque Ernesto II de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 Luisa (Fráncfort, 6 de agosto de 1752-Kassel, 3 de junio de 1805), desposó el 18 de octubre de 1781 al landgrave Adolfo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld.
 Isabel Sofía Guillermina Federica (Fráncfort, 11 de septiembre de 1753-ibidem, 3 de febrero de 1754).
 Carlos Guillermo (Fráncfort, 19 de noviembre de 1754-Sonneberg, 21 de julio de 1782), duque de Sajonia-Meiningen.
 Federico Francisco Ernesto Luis (Fráncfort, 16 de marzo de 1756-ib., 26 de marzo de 1761).
 Federico Guillermo (Fráncfort, 18 de mayo de 1757-ib., 18 de abril de 1758).
 Jorge I (Fráncfort, 4 de febrero de 1761-Meiningen, 24 de diciembre de 1803), duque de Sajonia-Meiningen.
 Amalia (Fráncfort, 4 de marzo de 1762-Carolath, 28 de mayo de 1798), desposó el 10 de febrero de 1783 a Enrique Carlos Erdmann de Carolath-Beuthen.

Ancestros

Véase también 
 Palacio de Altenstein

Referencias

Bibliografía 
 Hannelore Schneider: Das Herzogtum Sachsen-Meiningen unter seinen ersten Herzögen. En: 300 Jahre Schloss Elisabethenburg. Südthüringer Forschungen, Heft 27, Meiningen 1994.
 L. Hertel: Meiningische Geschichte von 1680 bis zur Gegenwart. Schriften des Vereins für Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde, 47. Heft, Hildburghausen 1904.
 G. Brückner: Anton Ulrich (Herzog zu Sachsen-Meiningen). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, pp. 493-496.
 Friedrich Bulau: Geheime Geschichten und räthselhafte Menschen, Band 3, Leipzig, 1851,  p. 208 ff. (Digitalizado)

Enlaces externos 
 Museo de Meiningen – Antonio Ulrico (en alemán)
 https://web.archive.org/web/20150212133238/http://figuren-modellbau.de/sachsen-meiningen-herzog-anton-ulrich-von.html

Príncipes de Sajonia-Meiningen
Duques de Sajonia-Meiningen
Meiningen
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Nacidos en Meiningen